Världsmästerskapet i fotboll 1998: Spelartrupper

Grupp A

Förbundskapten: Mário Zagallo

Förbundskapten: Henri Michel

Förbundskapten: Egil Olsen

Förbundskapten: Craig Brown

Grupp B

Förbundskapten: Herbert Prohaska

Förbundskapten: Claude Le Roy

Förbundskapten: Nelson Acosta

Förbundskapten: Cesare Maldini

Grupp C

Förbundskapten: Bo Johansson

Förbundskapten: Aimé Jacquet

Förbundskapten: Carlos Alberto Parreira

Förbundskapten: Philippe Troussier

Grupp D

Förbundskapten: Hristo Bonev

Nigeria

Förbundskapten: Bora Milutinović

Förbundskapten: Paulo Cesar Carpeggiani

Förbundskapten: Javier Clemente

Grupp E

Förbundskapten: Georges Leekens

Förbundskapten: Manuel Lapuente

Förbundskapten: Guus Hiddink

Förbundskapten: Cha Bum-kun

Grupp F

Förbundskapten: Berti Vogts

Förbundskapten: Jalal Talebi

Förbundskapten: Steve Sampson

Förbundskapten: Slobodan Santrač

Grupp G

Förbundskapten: Hernán Gómez

Förbundskapten: Glenn Hoddle

Förbundskapten: Anghel Iordănescu

Förbundskapten: Henryk Kasperczak

Grupp H

Förbundskapten: Daniel Passarella

Förbundskapten: Miroslav Blažević

Förbundskapten: René Simoes

Förbundskapten: Takeshi Okada

Världsmästerskapet i fotboll 1998
1998